Змагання зі стрільби з лука в особистій першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 року проходили з 27 липня по 3 серпня на території лондонського стадіону Lord’s Cricket Ground. У змаганнях взяли участь 64 спортсменки з 40 країн.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті ігор